«Gonna Fly Now» () — песня из фильма «Рокки», возглавившая американский национальный хит-парад в 1977 году.

О песне 
Песня написана на музыку Билла Конти и слова Кэрол Коннорс и Айн Роббинс. Исполнителями стали Деэтт Уэст и Нельсон Пигфорд. Композиция звучала в эпизоде, где показывались ежедневные тренировки главного героя Рокки Бальбоа, который бежал по каменным ступеням на входе в музей искусств в Филадельфии, поднимая руки в позе победителя.

Песня была номинирована на получение премии «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня». Версия из фильма, исполненная Конти с оркестром, возглавила хит-парад в 1977 году, а версия джазового трубача Мейнарда Фергюсона попала в топ-30 лучших песен. Billboard поместил версию Конти на 21 позицию в рейтинге 1977 года. Сингл Конти получил золотой сертификат RIAA с более чем миллионом проданных копий. Американский институт киноискусства поставил песню на 58-е место в списке 100 песен столетия.

Песня или инструментальная обработка часто используется в качестве звукового оформления эпизодов, где главный герой вынужден упорно тренироваться, чтобы победить противника, часто во время монтажного перехода. Американский политик и бывший вице-президент Уолтер Мондейл использовал «Gonna Fly Now» в качестве предвыборной песни в 1984 году. Песня часто звучит на спортивных мероприятиях, особенно в Филадельфии.

Исполнители 
 Деэтт Уэст — вокал
 Нельсон Пигфорд — вокал
 Джонни Герин — барабаны
 Макс Беннет — бас
 Денис Будимир — гитара
 Майк Мелвоин — пианино

Места в хит-парадах

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Рокки
Песни на английском языке
Синглы 1977 года
Песни 1977 года
Песни из кинофильмов